Sapna je lahko:
 Sapna, naselje in občina v Bosni in Hercegovini
 Sapna, Čaglin (Hrvaška)